Bruno Martini – calciatore francese
 Bruno Martini – ginnastra brasiliano
 Bruno Martini – musicista brasiliano
 Bruno Martini – pallamanista francese